Silvestrelli ist der Familienname folgender Personen:

 Giulio Silvestrelli (1853–1938), italienischer Diplomat
 Luigi Silvestrelli (* 1901), italienischer Diplomat